Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Seminole (Seminole County) :
Comté de Seminole, situé dans l'État de Floride ;
Comté de Seminole, situé dans l'État de Géorgie ;
Comté de Seminole, situé dans l'État d'Oklahoma.